Kelechi Iheanacho (ur. 1981) – nigeryjski piłkarz, napastnik, były gracz m.in. Wisły Kraków i Widzewa Łódź
 Kelechi Iheanacho (ur. 1996) – nigeryjski piłkarz, napastnik, gracz m.in. Manchesteru City